Mundo — em inglês, world
The World — arquipélago artificial no Dubai

Música
World (canção) — dos Bee Gees, lançada como single em 1967
Música do Mundo — gênero musical, também conhecido como World Music